Банк оф Америка Плаза () - хмарочос, розташований між центральною і діловою частиною міста Атланта (штат Джорджія, США). Маючи висоту 312 м станом на 29 лютого 2016 року, посідав 87 місце у списку найвищих будинків світу.  21 березня 2014 року посідав 10-те місце серед найвищих будівель США. Був найвищим хмарочосом штату Джорджія. Також, це найвищий будинок у всіх столицях американських штатів, окрім Чикаго і Нью-Йорк. Хоча невдовзі Банк оф Америка Плаза втратить це звання після завершення будівництва трьох хмарочосів, включаючи Comcast Innovation and Technology Center у Філадельфії, який буде вищим на 25 м. Будівництво завершилося 1992 року. Спочатку будинок мав назву NationsBank Plaza. Приміщення під офіси займають 55 поверхів.  Будівля  мала стати штаб-квартирою Citizens & Southern National Bank (який злився з Sovran Bank під час будівництва), але став власністю NationsBank після його утворення в результаті ворожого поглинання C&S/Sovran банком NCNB.

Станом на 2014 рік найбільшим орендатором приміщень була компанія Troutman Sanders.

Архітектура 
Будинок був розроблений компанією Cousins Properties, а спроектуваний Kevin Roche John Dinkeloo and Associates LLC. Побудований в стилі Ар-Деко лише за 14 місяців. За темпами будівництва посідає 1-ше місце серед усіх будинків заввишки понад 300 м. Виразний вигляд будинку на тлі міста посилюється його темним кольором екстер'єру.

На даху хмарочоса розміщений 27-метровий обеліскоподібний шпиль. Більшу його частину покриває плівка сусального золота 960-ї проби. Відкрита ґраткова піраміда під обеліском завдяки освітленню виблискує вночі жовто-помаранчевим кольорами. Спочатку ґратку планували покрити склом, але інженери не змогли розрахувати вагу скла. За своєю суттю архітектура будівлі є сучасною інтерпретацією стилю Ар-Деко, яка також знайшла прояв у таких відомих хмарочосах як Емпайр-Стейт-Білдінг і Крайслер Білдінг. Дизайн будівлі нагадує  у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Житлову частину будівлі завершує плаский дах, а вже на ньому розміщена піраміда зі сталевих ферм, яку освітлюють вночі натрієві газорозрядні лампи високого тиску.

Реконструкції і охорона довкілля 

Станом на 2014 рік будівля була реконструйована на 30 мільйонів доларів. Основні об'єкти, які було реконстуйовано: вестибюль, оздоровлюючий центр і конференц-зали. В жовтні було закінчено першу фазу реконструкції - відкриття оздоровлюючого центру. В листопаді керівництво оголосило другу фазу реконструкції - реконструкцію вестибюля. Будівельна компанія отримала срібний сертифікат від керівництва з енергоефективного і екологічного будівництва (LEED). Будівля і власники були нагороджені міською комерційною палатою Атланти за охорону водного довкілля.

Власники будівлі 
Відповідно до звітів Commercial Property News і Commercial Mortgage Alert, будівля була продана за  $436 мільйонів  – рекордна ціна, яка становить  $348  за квадратний фут ($3746 за квадратний метр ).  Хмарочос був проданий BentleyForbes, інвестиційній фірмі Лос-Анджелеса, яку очолював Фредерік Вегба. Це було компенсовано викупом башти у 2012 році, коли LNR та кредитори отримали кредит від BentleyForbes за $ 235 мільйонів, що вдвічі менше його пікової ціни.

У 2013 CWCapital Asset Management, відділ фінансових послуг CW ,взяв на себе управління активами, спонсорування та представлення власників облігацій будівлі LNR. Разом зкомпанією нерухомості Cushman & Wakefield і менеджер з нерухомості Онікс Екутіс, будівля зазнає капфтальних удосконалень - багатомільйонне повернення, яке може досягти $ 30 млн до 2018 року. .

Urban design 
The skyscraper, built at a 45-degree angle to the city's street grid, is set back off its eastern and western street boundaries, Peachtree Street and West Peachtree Street, by over 50 yards (45 m). This setback is filled, variously, by driveways, parking garage entrances, potted plants, granite staircases, and sloping lawns. The building directly abuts the sidewalk on North Avenue, its northern boundary, with access to this street through a parking garage entrance and stairs leading from the building's main lobby.

Some urban planners decry the building as a Corbusian "tower in a park", as it actively disengages itself from the urban environment surrounding it, entirely omitting sidewalk-facing retail space. Critics argue that the building encourages its tenants to access it primarily by car and to remain inside the complex during the day. However it is across the street from the MARTA-rail North Avenue station.

In recent years, developers have rumored that the land under the surrounding driveways and lawns may soon be ripe for redevelopment into low- and mid-rise mixed-use buildings with street-fronting uses as the area urbanizes and the value of land in Midtown Atlanta increases. , new sidewalks, pavers, ADA ramps, pedestrian light-poles, improved tree wells, new bike racks and landscaping are in planning stages. These neighborhood improvements are slated to be completed by 2016 at a cost of $1.04 million.

В популярній культурі
Будівля є штаб-квартирою Westgroup Energy в драматичному серіалі AMC "Зупинись і гори".

Галерея

Див. також 
 Список найвищих будинків у США
 Список найвищих будинків Атланти

Примітки

Посилання 

Official building website
Bank of America Plaza  on CTBUH Skyscraper Center
Emporis listing 
SkyscraperPage listing 

Хмарочоси заввишки від 300 до 349 метрів